Chrysostomos kan syfta på:

Johannes Chrysostomos (347-407), helgon och kyrkofader
Dion Chrysostomos (ca 40-120), grekisk talare och filosof